Imię i nazwisko Don McFarlane nosili lub noszą m.in.:
 Don McFarlane (1926–2008) – kanadyjski lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk z 1948 
 Don McFarlane (ur. 1931) – kanadyjski lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk z 1952